Kanton Saint-André-1
 Kanton Saint-André-2
 Kanton Saint-André-3